Das Dameneinzel der Australian Open 1977 (Dezember) war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Kerry Reid. Das Finale bestritten Evonne Cawley und Helen Cawley, das Evonne Cawley in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1977 (Dezember)